92-й Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике 2013 прошёл в столице Албании Тиране c 8 по 14 апреля 2013 года. Были разыграны награды в 8 весовых категориях у мужчин и в 7 категориях — у женщин.

Участники 
В соревнованиях принимают участие 192 спортсмена, представляющих 35 стран (в скобках кол-во спортсменов):

Медалисты

Мужчины

Женщины

Общий зачёт (по большим медалям)

Общий зачёт (по большим и малым медалям)

Примечания

Ссылки 
 Сайт чемпионата
 Результаты на сайте EWF

Тяжёлая атлетика
Спорт в Албании в 2013 году
2013
Апрель 2013 года
Спортивные соревнования в Тиране
Международные спортивные соревнования в Албании
2013 год в тяжёлой атлетике